Mondiali 1995 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1995:

Arrampicata 
Campionato del mondo di arrampicata 1995 – 3ª edizione

Atletica leggera 
Campionati del mondo di atletica leggera 1995 – 5ª edizione

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1995 – 46ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1995 – 9ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1995 – 33ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1995 – 45ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio femminile 1995 – 2ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1995 – 27ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1995 – 24ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1995 – 25ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1995 – 92ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1995 – 68ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1995 – 40ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1995 – 46ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1995 – 37ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1995 – 17ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 1995 – 6ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1995 – 16ª edizione

Freestyle 
Campionati mondiali di freestyle 1995 – 6ª edizione

Ginnastica aerobica 
Campionati mondiali di ginnastica aerobica 1995 – 1ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1995 – 31ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1995 – 19ª edizione

Hockey in-line 
Campionati mondiali di hockey in-line 1995 – 1ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 1995 – 59ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1995 – 32ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1995 – 19ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo 1995 – 19ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1995 – 47ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1995 – 47ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1995 – 39ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1995 – 32ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1995 – 15ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 1995 – 6ª edizione

Netball 
Campionati mondiali di netball 1995 – 9ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1995 – 14ª edizione
Campionato mondiale di pallamano femminile 1995 – 12ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1995 – 40ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1995 – 85ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1995 – 87ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1995 – 34ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1995 – 37ª edizione

Polo 
Campionato mondiale di polo 1995 – 4ª edizione

Pugilato 
Campionati mondiali di pugilato dilettanti 1995 – 8ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1995 – 23ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1995 – 11ª edizione

Rugby a 15 
Coppa del Mondo di rugby 1995 – 3ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1995 – 44ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1995 – 40ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1995 – 20ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1995 – 8ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1995 – 30ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1995 – 67ª edizione maschile e 9ª femminile

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1995 – 8ª edizione

Supercross 
Campionato mondiale di supercross 1995 – 4ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1995 – 12ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1995 – 43ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1995 – 26ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1995 – 38ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1995 – 21ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1995 – 7ª edizione

Triathlon long distance 
Campionati del mondo di triathlon long distance del 1995 – 2ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1995 – 16ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1995 – 12ª edizione